Geyer kan syfta på:

Personer
 Florian Geyer (~1490–1525), en tysk bondeledare
 Friedrich Geyer (1853–1937), en tysk politiker
 Hermann Geyer (1882–1946), tysk militär

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Geyer, distrikt, Jawa Tengah, 
 Geyer, Indonesien, by,

Tyskland 

 Geyer, Tyskland, Sachsen,

Se även 
 Geijer